Новоленино — название населённых пунктов в России:

 Ново-Ленино — село в Осинском районе Иркутской области.
 Новоленино — село в Нукутском районе Иркутской области.

См. также 
 Ново-Ленин
 Ленино